Yahalom bzw. Jahalom bezeichnet:

 Jahalom, eine Spezialeinheit der israelischen Streitkräfte

Es ist der Familienname von:

 Asher Yahalom (* 1968), Physiker, Sohn von Joseph Yahalom
 Joseph Yahalom (* 1941), Professor für hebräische Literatur in Jerusalem, Vater von Asher Yahalom
 Scha’ul Jahalom (* 1947), israelischer Verkehrsminister